Newtown kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Newtown, New South Wales, Marrickville, 
 Newtown Railway Station

Irland 

 Newtown, Leinster, Laois, 
 Newtownshandrum, ort, Munster, County Cork, 
 Newtown, Munster,

Storbritannien 

 Newtown, Powys, Sir Powys, 
 Newtown, Hampshire, ort i England, 
 Newtown Linford parish i grevskapet Leicestershire
 Newtown, Birmingham, England
 Newtown, Lilburn – en ort i Lilburn, Northumberland, England
 Newtown, Whitton and Tosson – en ort i Whitton and Tosson, Northumberland, England

Sydafrika 

 Newtown, Johannesburg

USA 

 Newtown, Ohio, Hamilton County, 
 Newtown, Indiana, Fountain County, 
 Newtown, Missouri, Sullivan County, 
 Newtown, Bucks County, Pennsylvania, 
 Newtown, Schuylkill County, Pennsylvania, 
 Newtown, Connecticut, Fairfield County,

Se även
 New Town